ASC steht für:
 Ascension als ISO-3166-Länderkürzel
 Aberdeen Soccer Casuals, eine Hooligangruppe um den FC Aberdeen
 Agence Spatiale Canadienne, die französische Variante des Namens der kanadischen Weltraumorganisation, siehe Canadian Space Agency
 American Specialty Cars, US-amerikanischer Hersteller von Verdecken
 Anbeterinnen des Blutes Christi, eine katholische Schwesternkongregation
 Aquaculture Stewardship Council, eine vom World Wide Fund For Nature gegründete Vereinigung, die Standards für nachhaltige Fischzucht entwickelt (ASC-Siegel)
 Automatische Stabilitätskontrolle, ein elektronisches Sicherheitssystem von BMW für die Fahrstabilität
 Advanced Simulation and Computing Program, ein Programm der US-Regierung für Supercomputer unter anderem zur Kernwaffensimulation, in dessen Rahmen u. a. der ASC Purple gebaut wurde
 Advanced Scientific Computing, Forschungsgebiet des Wissenschaftlichen Rechnens
 TI Advanced Scientific Computer von Texas Instruments
 Antriebsschlupfregelung, ein Fahrerassistenzsystem
 ascending (zu deutsch: aufsteigend im Zusammenhang mit Sortierungen)
 Advanced Strategic Command, ein rundenbasierendes Strategiespiel
 Arminia Supporters Club die Fan- und Förderabteilung von Arminia Bielefeld, siehe Arminia Bielefeld#Arminia Supporters Club
 Allgemeiner Schnauferl-Club e. V., ein im Jahre 1900 gegründeter Automobilclub
 ASC Audio System Components, deutscher Elektronik-Hersteller, der die Tonbandgerätesparte der Firma Braun weiterführte, heute ASCtelecom
 das Arnold Sommerfeld Center
 Askanischer Senioren-Convent
 Australia Singapore Cable, ein Seekabel
 ASC (Syn.: PYCARD; engl.: apoptosis-associated speck-like protein containing CARD) ist Teil des Inflammasoms

Im Sport steht ASC für

Deutschland
- Allgemeiner Sport-Club (weitere Schreibweise: Allgemeiner Sportclub):
 ASC Darmstadt
 ASC 1846 Göttingen
 ASC Nienburg

- American Sports Club:
 ASC  Osnabrück American Football Club
Weiteres
 ASC Dahra

A.S.C. steht für:
 American Society of Cinematographers, die Vereinigung US-amerikanischer bildgestaltender Kameraleute

Asc steht für:
 den lombardischen Namen der Gemeinde Azzio in der Provinz Varese in Italien

asc steht für:
 Casuarina Coast Asmat (ISO-639-3-Code), eine der fünf Asmat-Sprachen der Asmat in der Provinz Papua im indonesischen Teil der Insel Neuguinea

.asc steht als Dateiendung für:
 ASCII-Dateien
 ActionScrypt-Communication-Dateien von Adobe

Abkürzung